Теребище — топоним:
 
 Теребище — деревня в Серёдкинской волости Псковского района Псковской области (территория бывшей Теребищенской волости).
 Теребище — деревня в Серёдкинской волости Псковского района Псковской области (территория бывшей Верхолинской волости).
 Теребище — деревня в Столинском районе Брестской области Белоруссии.